L'expression « manifestations du lundi » (allemand : ) peut faire référence à plusieurs mouvements de protestation en Allemagne. Elle peut ainsi faire référence à :
 les manifestations du lundi de 1989 en République démocratique allemande ;
 les  de 2004 contre les réformes Hartz, plan d'austérité du gouvernement Schröder ;
 les  depuis 2009 contre le projet ferroviaire Stuttgart 21 ;
 les manifestations du lundi de 2011 contre le projet d'agrandissement de l'aéroport de Francfort.

Sources